Национальный чемпионат I 1992/1993 () — 91-й сезон чемпионата Венгрии по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Чемпионат Венгрии на rsssf.com

1992/1993
Венгрия
Венгрия
Спорт в Венгрии в 1992 году
Спорт в Венгрии в 1993 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1992/1993